Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Melo e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Brian Dabul e Máximo González 6-4, 7-60.

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (semifinali)

 Ramón Delgado /  Juan Pablo Guzmán (semifinali)
 Brian Dabul /  Máximo González (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2007